Miejscowości w USA:
 New Rockford – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
Gminy w USA:
 New Rockford (ang. New Rockford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy